Vila Ipiranga é um bairro localizado na zona central de Londrina.

Principais Vias

 Av. Bandeirantes
 Av. Duque de Caxias
 Av. Juscelino Kubitschek
 Av. Rio de Janeiro
 R. Borba Gato
 R. Jorge Velho
 R. Mato Grosso
 R. Paes Leme
 R. Professor João Cândido
 R. Raposo Tavares
 R. Senador Naves

Subdivisões

 Jardim Londrilar
 Vila Ipiranga

I